Die Communauté de communes Lodévois et Larzac ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hérault in der Region Okzitanien. Sie wurde am 10. November 2008 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lodève.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Pic SaintLoup
Gegründet 2009